Кра́сный Яр — село в Тунгокоченском районе Забайкальского края России.

География 
Расположено на правом берегу реки Витим, при впадении реки Давгокта, в 240 км (по зимнику) к северо-западу от районного центра, села Верх-Усугли.

Инфраструктура 
Начальная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, электростанция, отделение связи. До 1990-х годов функционировал аэропорт.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тунгокоченского района
Межселенные территории